Glaube, Liebe, Hoffnung bezeichnet:

 christliche Tugenden, siehe Theologische Tugenden
 Glaube, Liebe, Hoffnung (Rauch), Statuengruppe von Christian Daniel Rauch in Arolsen
 Glaube Liebe Hoffnung, Drama von Ödön von Horváth
 Glaube, Liebe, Hoffnung (1958), Fernsehverfilmung des gleichnamigen Theaterstücks
 Glaube, Liebe, Hoffnung (1969), Fernsehverfilmung des gleichnamigen Theaterstücks
 Glaube Liebe Hoffnung (1980), Fernsehverfilmung des gleichnamigen Theaterstücks
 Glaube, Liebe, Hoffnung (1994), Dokumentarfilm von Andreas Voigt
 Auf das Werk von Ödon von Horváth bezieht sich auch die Paradies-Trilogie des Regisseurs Ulrich Seidl.
 Glaube, Liebe Hoffnung, Oper von Gerhard Schedl